Loibl ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Loibl (* 1937), deutscher Eishockeyspieler 
 Else Loibl (1898–nach 1967), deutsche Zeitungsverlegerin
 Georg Loibl (1921–1994), deutscher Politiker (CSU)
 Heidi Loibl (* 1942), deutsche volkstümliche Schlagersängerin
 Heinrich Loibl (1853–1921), deutscher Verwaltungsjurist, Bezirksamtmann und Vize-Regierungspräsident
 Josef Loibl (* 1939), deutscher Sänger (Bariton) und Gesangspädagoge
 Jürgen Loibl, deutscher Basketballnationalspieler und Sportwissenschaftler
 Maria Neuhauser-Loibl (1906–1985), österreichische Lyrikerin, Übersetzerin und Schriftstellerin
 Marianne Loibl (* 1967), deutsche Schriftstellerin

 Petra Loibl (* 1965), deutsche Politikerin (CSU)
 Richard Loibl (* 1965), deutscher Historiker, Museumsfachmann
 Roland Loibl  (* 1961), österreichischer Entrepreneur, Filmproduzent und -Regisseur
 Stefan Loibl (* 1996), deutscher Eishockeyspieler
 Thomas Loibl (* 1969), deutscher Schauspieler
 Torsten Loibl (* 1972), deutscher Basketballtrainer
 Vanessa Loibl (* 1992), deutsche Schauspielerin
 Werner Loibl (1943–2014), deutscher Forscher für Glashütten und Spiegelmanufakturen des Barock sowie Leiter des Spessartmuseum in Lohr am Main

Siehe auch:
 Loiblpass, Alpenpass über die Karawanken
 KZ Loibl, Außenstelle des KZ Mauthausen
 Loipl